

Persone 
 Folco Perrino – pianista, musicologo, scrittore e didatta italiano
 Joseph Perrino – attore statunitense
 Marcello Perrino – compositore, storico e librettista italiano.

Pagine correlate 
 Perino
 Perrini